Die Banknoten- und Münzenproduktionsorganisation () ist die offizielle Sicherheitsdruckerei und Münzprägeanstalt des Iran.

Weblinks 
 Organisation der Geldschein- und Münzherstellung (engl.)

Einzelnachweise 

Behörde (Iran)
Druckerei
Produzierendes Unternehmen (Iran)
Unternehmen (Teheran)
Münzprägeanstalt
Gegründet 1877